Strümpfelbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg

Orte:
 Strümpfelbach (Backnang), Stadtteil von Backnang, Rems-Murr-Kreis,
 Strümpfelbach (Weinstadt), Stadtteil von Weinstadt, Rems-Murr-Kreis

Gewässer:
 Strümpfelbach (Haldenbach), rechter Oberlauf des Haldenbachs (zur unteren Rems in Endersbach) an der Seemühle von Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis
 Strümpfelbach (Rems), linker Zufluss der Rems in Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis; mit Namensabschnittsfolge Langenbach → Strümpfelbach → Bettringer Bach → Waldstetter Bach → Josefsbach
 Strümpfelbach (Wieslauf), rechter Zufluss der Wieslauf nach Steinbach, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis; durchläuft das Naturschutzgebiet Strümpfelbachtal; siehe Wieslauf#Zuflüsse